Sibley (Dakota del Nord)
 Sibley (Illinois)
 Sibley (Iowa)
 Sibley (Louisiana)
 Sibley (Missouri)
 Taxonomia de Sibley-Ahlquist, classificació de les famílies d'ocells basada en estudis d'hibridació d'ADN